Simplement peut désigner:

Musique 
 Simplement, un album de William Sheller de 1984 ;
 Simplement, un album d'Hervé Vilard de 1997 ;
 Simplement, un album de Pascal Brunner de 1997 ;
 Simplement, un album de Larusso de 1999 ;

 Simplement, une chanson de Lara Fabian de 1991 ;